Long Rock ist der Name mehrerer Inseln:

in den Vereinigten Staaten
 Long Rock (Middlesex County, Connecticut)
 Long Rock (New London County, Connecticut)
 Long Rock (Kalifornien)
 Long Rock (Massachusetts)
 Long Rock (North Carolina)
 Long Rock (Oregon)

zu Bermuda gehörend:
 Long Rock (Bermuda)

im Archipel der Südlichen Shetlandinseln:
 Long Rock (Südliche Shetlandinseln)

Ort im Vereinigten Königreich:
 Long Rock (Cornwall)

Sonstiges:
 Long Rock (Königin-Marie-Land), Gebiet aus Felsvorsprüngen in Ostantarktika